Ку́бок африка́нских на́ций 2012 — главный футбольный турнир Африки среди сборных, который проходил одновременно в двух странах — Габоне и Экваториальной Гвинее. Это второй турнир в истории африканских национальных футбольных первенств, хозяевами которого являлись две страны. Первым стал Кубок африканских наций 2000 года, проведённый в Гане и Нигерии. Проходил под эгидой КАФ в 28-й раз. Это последний Кубок африканских наций, который проходил в чётный год; следующий турнир состоялся уже в 2013 году.

Габон и Экваториальная Гвинея выиграли право на проведение финального турнира Кубка африканских наций 29 июля 2007 года, опередив Анголу, Ливию и Нигерию, однако Нигерия была выбрана в качестве страны, которая примет турнир в случае, если этого права лишится одна из выбранных стран. В самом турнире приняли участие 16 команд: Габон и Экваториальная Гвинея автоматически квалифицировались как страны-организаторы. Остальные 14 команд были определены на основе матчей квалификационного раунда. Действующий обладатель Кубка Египет сенсационно не попал в финальный турнир.

Победителем турнира впервые стала сборная Замбии, победившая сборную Кот-д'Ивуара по пенальти. Свою победу футболисты посвятили игрокам, тренерам и функционерам сборной Замбии, которые погибли в авикаатастрофе под Либревилем 13 лет тому назад. Незадолго до финала делегация сборной Замбии возложила цветы к месту авикатастрофы, почтив память погибших.

Отборочный турнир 

Жеребьёвка отборочного цикла проходила в Лубумбаши, Демократическая Республика Конго 20 февраля 2010 года. Сборная Того была добавлена в группу K после жеребьёвки, когда КАФ приняла решение об отмене дисквалификации сборной Того. Сборная Нигерии 30 июня 2010 снялась со всех международных турниров на два года, но 5 июля 2010 года президент Нигерии Гудлак Джонатан отменил свой запрет, и сборная Нигерии примет участие в отборочном турнире

В финальный турнир попадают победители групп, вторая команда из группы K и две лучшие команды из занявших вторые места в прочих группах.

Участники 

В Кубке африканских наций 2012 приняли участие:

Составы команд

Стадионы

Карта

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КАФ

Кубки африканских наций
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
2012 год в Габоне
2012 год в Экваториальной Гвинее
Футбол в Африке в 2012 году
Футбольные соревнования в Габоне
Футбол в Экваториальной Гвинее